СШ-40 (Лысьвенская каска) — стальной шлем образца 1940 года, средство индивидуальной защиты военнослужащих, широко использовался в Вооружённых Силах СССР во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, пока на снабжение не поступили более совершенные модели СШ-60 и СШ-68.

Стальной шлем образца 1940 года носился с подшлемником. Просторечное название — каска.

История 
В ходе эксплуатации в войсках шлемов СШ-36 были выявлены их недостатки и начались работы по созданию нового общевойскового шлема. В 1937—38 несколько экспериментальных моделей было создано и протестировано на Ржевском полигоне. В 1938 году был сделан окончательный выбор. Форма нового советского шлема напоминала стальной итальянский шлем М 33. Именно эта модель была взята за основу при создании шлема

Контур шлема (изначально получившего известность как СШ-39) приобрел новые очертания. Масса СШ-39 составлял 1 250 грамм, толщина стенок 1,9 мм, он изготавливался из стали лучшего качества.

Перед войной испытания СШ-40 проводились на Щуровском полигоне под Москвой. Ведущий специалист по броневым шлемам — подполковник В. Орлов.

В годы войны выпускался металлургическими  заводом «Красный Октябрь» в Сталинграде и Лысьвенским металлургическим заводом, затем в связи с боями в Сталинграде только последним. Приёмочные испытания готовой продукции включали выборочную (от партии) оценку бронестойкости шлема в тире предприятия обстрелом простой пулей, патрон с приведённым (уменьшенным) зарядом, из 7,62-мм винтовки образца 1891/30 годов. Дистанция стрельбы составляла 25 метров. Скорость предела кондиционных поражений (ПКП) шлема составляла порядка 300 м/с.

Конструкция СШ-40 отличается от предыдущей модели, СШ-39, используемым подтулейным устройством, более простым и крепким. Отсюда и главное их внешнее отличие: в СШ-40 для крепления подтулейного устройства применялось шесть заклёпок, в СШ-39 — три. Подтулейное устройство состоит из трёх частей-«лепестков», изготовленных из дерматина, искусственной кожи или ткани, которые в верхней части шлема соединяются шнурком, предназначенным для регулировки (подгонки) СШ для удобства ношения. С внутренней стороны каждого лепестка находится амортизационная подушечка, изготовленная из ваты. Брезентовый подбородный ремень состоит из двух частей-половин, присоединенных к кольцам на боковых сторонах шлема. Одна из частей на свободном конце имеет скользящую пряжку; конец другой половины обжат полукруглой металлической оправкой.

В отличие от предыдущих образцов стальных шлемов, СШ-40 выпускался только трёх размеров («номеров»). Масса стальной части шлема (без подтулейного устройства) самого большого размера — 800 г.

Советские каски СШ-40 использовались армией КНДР в ходе Корейской войны 1950-1953 гг..

Описание 
Стальной шлем состоит из:
 Корпуса;
 Подтулейного устройства;
 Подбородного ремня.

Корпус выполнен из легированной броневой стали марки 36СГН толщиной 1,2 мм.

Интересные факты 

 В послевоенное время оставшиеся СШ-39 проходили заводской ремонт на заводе ЛМЗ (г. Лысьва), сферы перекрашивались заново и на них ставился подтулейник с СШ-40 (три подушки); как правило, на штампе стоит 1950 год. Такие шлемы передавались в учебные заведения и подразделения Гражданской обороны.
 Один из разработчиков шлема М. И. Корюков вспоминал впоследствии:
«Работу принимала комиссия, которую возглавлял Семен Михайлович Буденный. Он внимательно осмотрел изготовленный сотрудниками лаборатории шлем и …взялся за шашку. Удивленный выбором оружия, я усмехнулся. Заметив это, Семен Михайлович пояснил, что шашкой хороший кавалерист разрубает врага от плеча до пояса, — пуля такой силы не имеет. Конечно, Буденный был опытный „рубака“, и клинок из закаленной златоустовской стали, подаренный ему рабочими, был сильным испытательным оружием в его руках. Но тут, если можно так выразиться, коса нашла на камень. Свистнул рассекаемый шашкой воздух — и тут же звякнул шлем. Буденный с удивлением осмотрел место удара: „Скажи, пожалуйста, ему хоть бы что!“, и он взялся за наган. Стрелял Семен Михайлович сначала с двадцати пяти метров, затем — с десяти, почти в упор. После каждого выстрела шлем подскакивал, пули рикошетили, и я очень боялся, как бы они не попали в Буденного. За судьбу шлема я был спокоен и не волновался. „Молодцы! — сказал, наконец, маршал, — хорошо поработали“.»

См. также 
 Каска
 Пикельхельм
 Стальной нагрудник

Примечания

Ссылки 
 
 Стальной шлем., 
 Виктор Болтиков. Для служебного пользования: Череп, каска, шлем // журнал "Братишка", июль 2010.

Военные каски СССР
Военная продукция завода «Красный Октябрь»